Di seguito una lista di asteroidi dal numero 147001 al 148000 con data di scoperta e scopritore.

147001-147100 

|-
| 147001 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147002 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 147003 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 147004 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147005 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147006 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147007 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147008 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147009 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 147010 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147011 - ||  || 15 agosto 2002 || Goodricke-Pigott
|-
| 147012 - ||  || 8 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 147013 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147014 - || 2002 QF || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147015 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147016 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147017 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147018 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147019 - ||  || 30 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 147020 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147021 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147022 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 147023 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147024 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147025 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147026 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147027 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147028 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147029 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147030 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147031 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147032 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147033 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147034 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147035 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147036 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147037 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147038 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147039 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 147040 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147041 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147042 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147043 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147044 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147045 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147046 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147047 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147048 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147049 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147050 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147051 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147052 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147053 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147054 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147055 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147056 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147057 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147058 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147059 - ||  || 8 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 147060 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147061 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147062 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147063 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147064 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147065 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147066 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147067 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147068 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147069 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147070 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147071 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147072 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147073 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147074 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147075 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147076 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147077 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147078 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147079 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147080 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147081 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147082 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147083 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147084 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147085 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147086 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147087 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147088 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147089 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147090 - ||  || 21 settembre 2002 || NEAT
|-
| 147091 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 147092 - || 2002 TY || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147093 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147094 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147095 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147096 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147097 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147098 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147099 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147100 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

147101-147200 

|-
| 147101 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147102 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147103 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147104 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147105 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147106 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147107 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147108 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147109 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147110 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147111 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147112 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147113 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 147114 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147115 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147116 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147117 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147118 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147119 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147120 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147121 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147122 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147123 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147124 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147125 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147126 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147127 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147128 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147129 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147130 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147131 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147132 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147133 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147134 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147135 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147136 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147137 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147138 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147139 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147140 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147141 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147142 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 147143 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 147144 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147145 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147146 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147147 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147148 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147149 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147150 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147151 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147152 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147153 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147154 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147155 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 147156 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147157 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147158 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147159 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147160 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 147161 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147162 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147163 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147164 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147165 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147166 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147167 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147168 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147169 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147170 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147171 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147172 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147173 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147174 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147175 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147176 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147177 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147178 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147179 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147180 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147181 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147182 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147183 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147184 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147185 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147186 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147187 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147188 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147189 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147190 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147191 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147192 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147193 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147194 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147195 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147196 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147197 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147198 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147199 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147200 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|}

147201-147300 

|-
| 147201 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147202 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147203 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147204 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147205 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147206 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 147207 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147208 - || 2002 WE || 18 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147209 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147210 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147211 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147212 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147213 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147214 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 147215 - ||  || 30 novembre 2002 || NEAT
|-
| 147216 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147217 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147218 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147219 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147220 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147221 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147222 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147223 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147224 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147225 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147226 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147227 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147228 - ||  || 8 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147229 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 147230 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147231 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147232 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147233 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147234 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147235 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147236 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147237 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147238 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147239 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147240 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147241 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147242 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147243 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147244 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147245 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147246 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147247 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147248 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147249 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147250 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147251 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147252 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147253 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147254 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147255 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147256 - ||  || 4 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 147257 - ||  || 4 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 147258 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147259 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147260 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147261 - || 2002 YQ || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 147262 - || 2002 YV || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 147263 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 147264 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147265 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147266 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147267 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147268 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147269 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147270 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147271 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147272 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147273 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147274 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147275 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147276 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147277 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147278 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147279 - ||  || 30 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 147280 - ||  || 30 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147281 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 147282 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147283 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147284 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147285 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147286 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147287 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147288 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147289 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147290 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147291 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147292 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147293 - ||  || 7 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147294 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147295 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147296 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147297 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147298 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147299 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147300 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|}

147301-147400 

|-
| 147301 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147302 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147303 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147304 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147305 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147306 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147307 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147308 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147309 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147310 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147311 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147312 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147313 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147314 - ||  || 1 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147315 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147316 - ||  || 23 gennaio 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 147317 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 147318 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 147319 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 147320 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 147321 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147322 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147323 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147324 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147325 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147326 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147327 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147328 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147329 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147330 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147331 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147332 - ||  || 27 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147333 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147334 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147335 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 147336 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147337 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147338 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147339 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147340 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147341 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147342 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147343 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147344 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147345 - ||  || 29 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 147346 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147347 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147348 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147349 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147350 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 147351 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147352 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147353 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147354 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147355 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147356 - ||  || 26 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 147357 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147358 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147359 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147360 - ||  || 2 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 147361 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147362 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147363 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147364 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 147365 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 147366 - ||  || 8 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 147367 - ||  || 9 febbraio 2003 || Lopez, A., Pacheco, R.
|-
| 147368 - ||  || 1 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 147369 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 147370 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 147371 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 147372 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 147373 - || 2003 EB || 1 marzo 2003 || Dixon, D. S.
|-
| 147374 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147375 - ||  || 4 marzo 2003 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 147376 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147377 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147378 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147379 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147380 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147381 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147382 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147383 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147384 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147385 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147386 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147387 - ||  || 8 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147388 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147389 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147390 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147391 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147392 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147393 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147394 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147395 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147396 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147397 Bobhazel ||  || 30 marzo 2003 || Young, J. W.
|-
| 147398 - ||  || 31 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147399 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147400 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|}

147401-147500 

|-
| 147401 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147402 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147403 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147404 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147405 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147406 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147407 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147408 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147409 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147410 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147411 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147412 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147413 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147414 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147415 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 147416 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 147417 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147418 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 147419 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147420 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 147421 Gárdonyi || 2003 GG || 1 aprile 2003 || Sárneczky, K.
|-
| 147422 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 147423 - ||  || 4 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 147424 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 147425 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 147426 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 147427 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 147428 - ||  || 1 aprile 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 147429 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 147430 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 147431 - || 2003 JA || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 147432 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 147433 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 147434 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 147435 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 147436 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 147437 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 147438 - ||  || 16 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 147439 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 147440 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 147441 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 147442 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 147443 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 147444 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 147445 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 147446 - ||  || 21 dicembre 2003 || CSS
|-
| 147447 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 147448 - ||  || 18 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 147449 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 147450 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 147451 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147452 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147453 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147454 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147455 - ||  || 16 gennaio 2004 || CSS
|-
| 147456 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147457 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 147458 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 147459 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147460 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 147461 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147462 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147463 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147464 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147465 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147466 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147467 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 147468 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 147469 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 147470 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 147471 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 147472 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 147473 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147474 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147475 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147476 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147477 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147478 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147479 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147480 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147481 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147482 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147483 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 147484 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147485 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147486 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147487 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147488 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147489 - ||  || 15 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147490 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 147491 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147492 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147493 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147494 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147495 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147496 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147497 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147498 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147499 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147500 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|}

147501-147600 

|-
| 147501 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147502 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147503 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147504 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147505 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147506 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147507 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147508 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147509 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 147510 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147511 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147512 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147513 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147514 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147515 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 147516 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147517 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147518 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147519 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147520 - ||  || 18 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147521 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 147522 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147523 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147524 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147525 - ||  || 26 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147526 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147527 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147528 - ||  || 25 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147529 - ||  || 26 febbraio 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 147530 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147531 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147532 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 147533 - ||  || 10 marzo 2004 || CSS
|-
| 147534 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147535 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147536 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147537 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147538 - ||  || 15 marzo 2004 || Crni Vrh
|-
| 147539 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 147540 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147541 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147542 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147543 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147544 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147545 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147546 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147547 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 147548 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 147549 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147550 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 147551 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147552 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147553 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147554 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 147555 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147556 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147557 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147558 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147559 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147560 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147561 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147562 - ||  || 30 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147563 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147564 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 147565 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147566 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 147567 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147568 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147569 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147570 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147571 - ||  || 19 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147572 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147573 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147574 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147575 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147576 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147577 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147578 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147579 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 147580 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147581 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147582 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 147583 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 147584 - ||  || 26 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 147585 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147586 - ||  || 27 marzo 2004 || CSS
|-
| 147587 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 147588 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 147589 - || 2004 GG || 8 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147590 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147591 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147592 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 147593 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147594 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 147595 Gojkomitić ||  || 14 aprile 2004 || Knöfel, A., Lehmann, G.
|-
| 147596 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147597 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147598 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147599 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147600 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|}

147601-147700 

|-
| 147601 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147602 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147603 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 147604 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 147605 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147606 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147607 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147608 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147609 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147610 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147611 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147612 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147613 - ||  || 16 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 147614 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 147615 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147616 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147617 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147618 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147619 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147620 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147621 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147622 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147623 - ||  || 20 aprile 2004 || CSS
|-
| 147624 - ||  || 22 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147625 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147626 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147627 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147628 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147629 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147630 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147631 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147632 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147633 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147634 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147635 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 147636 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 147637 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 147638 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 147639 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 147640 - ||  || 11 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147641 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 147642 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 147643 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147644 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147645 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147646 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147647 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147648 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147649 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147650 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 147651 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147652 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147653 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147654 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147655 - ||  || 15 maggio 2004 || Garossino, P.
|-
| 147656 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 147657 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 147658 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147659 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147660 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147661 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147662 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 147663 - || 2004 KD || 16 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 147664 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147665 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147666 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 147667 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147668 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 147669 - ||  || 23 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 147670 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 147671 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 147672 - ||  || 8 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 147673 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 147674 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 147675 - || 2004 ML || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 147676 - ||  || 19 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 147677 - ||  || 10 luglio 2004 || NEAT
|-
| 147678 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 147679 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 147680 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 147681 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 147682 - ||  || 17 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 147683 - ||  || 21 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147684 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 147685 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 147686 - ||  || 10 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 147687 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 147688 - ||  || 7 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 147689 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 147690 - ||  || 16 agosto 2004 || NEAT
|-
| 147691 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 147692 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 147693 Piccioni ||  || 11 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 147694 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147695 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 147696 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 147697 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 147698 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147699 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147700 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|}

147701-147800 

|-
| 147701 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 147702 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147703 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 147704 - ||  || 11 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 147705 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 147706 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 147707 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 147708 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 147709 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 147710 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 147711 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 147712 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147713 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 147714 - ||  || 16 maggio 2005 || NEAT
|-
| 147715 - ||  || 18 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 147716 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147717 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 147718 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147719 - ||  || 9 giugno 2005 || CSS
|-
| 147720 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147721 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147722 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147723 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147724 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147725 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147726 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147727 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147728 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147729 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147730 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147731 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147732 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147733 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 147734 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 147735 - || 2005 NE || 2 luglio 2005 || Young, J. W.
|-
| 147736 Raxavinic ||  || 2 luglio 2005 || Hutsebaut, R.
|-
| 147737 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147738 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147739 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147740 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147741 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147742 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147743 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147744 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147745 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 147746 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147747 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147748 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 147749 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147750 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147751 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147752 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147753 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147754 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147755 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147756 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147757 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 147758 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147759 - ||  || 23 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147760 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147761 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 147762 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147763 - ||  || 26 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 147764 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147765 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147766 Elisatoffoli ||  || 26 agosto 2005 || Campo Catino Austral Observatory Survey
|-
| 147767 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147768 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147769 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147770 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 147771 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147772 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147773 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 147774 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147775 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147776 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147777 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147778 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147779 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147780 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147781 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147782 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 147783 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 147784 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 147785 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 147786 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 147787 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147788 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 147789 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 147790 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147791 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 147792 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147793 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147794 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147795 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 147796 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147797 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147798 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147799 - ||  || 15 settembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 147800 - ||  || 27 settembre 2005 || Clingan, R.
|}

147801-147900 

|-
| 147801 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147802 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147803 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147804 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147805 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147806 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147807 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 147808 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 147809 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147810 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147811 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147812 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147813 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 147814 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 147815 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147816 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147817 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147818 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147819 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147820 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147821 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147822 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147823 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147824 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147825 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 147826 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147827 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 147828 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 147829 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 147830 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 147831 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 147832 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147833 - ||  || 9 ottobre 2005 || Great Shefford
|-
| 147834 - ||  || 4 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147835 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147836 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147837 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147838 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147839 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147840 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147841 - ||  || 11 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 147842 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147843 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 147844 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147845 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147846 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147847 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147848 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147849 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147850 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147851 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147852 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147853 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147854 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147855 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147856 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 147857 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147858 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147859 - ||  || 31 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 147860 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147861 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 147862 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 147863 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 147864 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 147865 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147866 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 147867 - ||  || 1 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 147868 - ||  || 11 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 147869 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 147870 - ||  || 6 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 147871 - ||  || 6 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 147872 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 147873 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 147874 - ||  || 19 agosto 2006 || Tucker, R. A.
|-
| 147875 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 147876 - ||  || 27 agosto 2006 || Tucker, R. A.
|-
| 147877 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 147878 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 147879 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 147880 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 147881 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 147882 - ||  || 29 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 147883 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 147884 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 147885 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147886 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147887 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 147888 - ||  || 15 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 147889 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147890 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147891 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147892 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147893 - || 2006 SH || 16 settembre 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147894 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 147895 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 147896 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 147897 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 147898 - ||  || 17 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 147899 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147900 - ||  || 18 settembre 2006 || LONEOS
|}

147901-148000 

|-
| 147901 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 147902 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 147903 - ||  || 19 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 147904 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 147905 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 147906 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147907 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147908 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147909 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147910 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147911 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147912 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147913 - ||  || 15 ottobre 2006 || CSS
|-
| 147914 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147915 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147916 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147917 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147918 Chiayi ||  || 25 ottobre 2006 || Ye, Q.-z., Lin, H.-C.
|-
| 147919 - ||  || 30 ottobre 2006 || Endate, K.
|-
| 147920 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 147921 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147922 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147923 - ||  || 11 novembre 2006 || CSS
|-
| 147924 - ||  || 11 novembre 2006 || CSS
|-
| 147925 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 147926 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 147927 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147928 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147929 - ||  || 16 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 147930 - ||  || 22 novembre 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 147931 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 147932 - || 3043 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147933 - || 4744 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147934 - || 6302 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147935 - || 6620 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147936 - || 6728 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147937 - || 1038 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147938 - || 1119 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147939 - || 1413 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147940 - || 2203 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147941 - || 4134 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147942 - || 1058 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147943 - || 1209 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147944 - || 3448 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147945 - || 4021 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147946 - || 4084 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147947 - || 4187 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147948 - || 4211 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147949 - || 4284 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147950 - || 4642 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147951 - || 5156 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 147952 - ||  || 26 gennaio 1984 || Skiff, B. A.
|-
| 147953 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 147954 - ||  || 15 settembre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 147955 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 147956 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 147957 - ||  || 10 ottobre 1993 || Holt, H. E.
|-
| 147958 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 147959 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 147960 - ||  || 10 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 147961 - ||  || 5 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 147962 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 147963 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 147964 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 147965 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 147966 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 147967 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 147968 - ||  || 6 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 147969 - ||  || 6 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 147970 - ||  || 26 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 147971 Nametoko || 1994 WF || 24 novembre 1994 || Nakamura, A.
|-
| 147972 - ||  || 1 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 147973 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 147974 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 147975 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 147976 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147977 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147978 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147979 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147980 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147981 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 147982 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 147983 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147984 - ||  || 20 novembre 1995 || Kobayashi, T.
|-
| 147985 - ||  || 23 novembre 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| 147986 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147987 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147988 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147989 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147990 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 147991 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 147992 - ||  || 24 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 147993 - ||  || 19 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 147994 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 147995 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 147996 - ||  || 6 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 147997 - ||  || 14 settembre 1996 || NEAT
|-
| 147998 - ||  || 12 novembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 147999 - ||  || 2 gennaio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148000 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0147001